Артур Лукаш Крысяк (; родился , Лодзь, Польша) — польский футболист, вратарь.

Клубная карьера 

Родился в городе Лодзь, Лодзинское воеводство. Обучался в академии СМС (Лодзь) с 2004 по 31 августа 2006 года, когда присоединился к клубу английского Чемпионшипа «Бирмингем Сити», подписав трёхлетний контракт за вознаграждение в размере £ 60 000. Директор академии Терри Уэстли назвал его «сильным игроком, который действительно выделяется в стремлении к своей цели», и считает, что Крысяк может достичь вершины, поскольку «у него есть менталитет и качество для «премьер-лиги»».

1 июля 2010 подписал контракт с клубом Лиги 1 «Эксетер Сити», за который выступал до 2014 года, в том числе и в Лиге 2. В 2014—2018 годах играл за английский клуб «Йовил Таун».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на 90minut.pl
 Профиль на transfermarkt.com

Футболисты Польши
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Гретна»
Игроки ФК «Йорк Сити»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК «Бертон Альбион»
Игроки ФК «Эксетер Сити»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Одра» Ополе